Бикуловское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Нурлатском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — деревня Бикулово.

География 
Поселение расположено на крайнем юге района в верховьях речки Аксумлинка.

Граничит с Фомкинским, Степноозёрским, Ахметовским сельскими поселениями и Самарской областью.

Расстояние от единственного населённого пункта до г. Нурлат — 15 км.

Железных дорог нет, но вдоль южной границы поселения проходит железнодорожная линия Ульяновск — Бугульма.

История 
Деревня Бикулово основана в XVIII в.. В 1920 г. население деревни превышало 1,5 тыс.человек.

Сельское поселение образовано в конце 2008 г. путём выделения из Фомкинского сельского поселения.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 20 ноября 2008 года № 110-ЗРТ "О преобразовании Фомкинского сельского поселения Нурлатского муниципального района и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования „Нурлатский муниципальный район“ и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Нурлатского района
Сельские поселения Татарстана